Парламентские выборы в Лаосе в 1951 году состоялись 18 августа. В отличие от предыдущих выборов (1947 года), они проходили на партийной основе. В выборах участвовало 4 политических партии, победу одержала Национальная прогрессивная партия во главе с принцем Суванна Фума, который по итогам выборов возглавил правительство Лаоса.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы 1951 года
Выборы в Лаосе
Август 1951 года
1950-е годы в Лаосе